Kangerloqqissoq bezeichnet:
 Kangerloqqissoq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerloqqissoq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerloqqissoq (Bucht, Akulleq), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerloqqissoq (Bucht, Sallersua), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerloqqissoq (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland